Dolič (Destrnik), een plaats in de Sloveense gemeente Destrnik
 Dolič (Kuzma), een plaats in de Sloveense gemeente Kuzma